La Victoria kan syfta på:

Colombia 

 La Victoria kommun, Valle del Cauca, 
 La Victoria, Valle del Cauca, 
 La Victoria kommun, Boyacá, 
 La Victoria, Boyacá, 
 La Victoria kommun, Amazonas,

Ecuador 

 Vilcabamba (ort), Loja,

Mexiko 

 Victoria, Mapastepec, 
 La Victoria, Escárcega, 
 La Victoria, Tuxpan, 
 La Victoria, Aguascalientes, Tepezalá, 
 La Victoria, Tecolutla, 
 La Victoria, Papantla, 
 La Victoria, Playa Vicente, 
 La Victoria, Matías Romero Avendaño, 
 La Victoria, Guerrero, Igualapa, 
 La Victoria, Yecuatla, 
 La Victoria, Santa Cruz Itundujia, 
 La Victoria, Chilón, 
 La Victoria, Zacatecas, 
 La Victoria, Calakmul, 
 La Victoria, Álamo Temapache, 
 La Victoria, Tonalá, 
 La Victoria, La Trinitaria, 
 La Victoria, Pantelhó, 
 La Victoria, Tlalixcoyan, 
 La Victoria, Tezonapa, 
 La Victoria, Ocosingo,

Spanien 

 La Victoria, Spanien, Andalusien, Province of Córdoba,

Venezuela 

 La Victoria, Venezuela, kommunhuvudort, Aragua, Municipio José Félix Ribas,